Болочанка () — река, протекающая в Червенском и Пуховичском районах Минской области, левый приток реки Свислочь. Длина — 36 км. Площадь водосборного бассейна — 418 км², 49 % его площади занято лесами. Уклон реки — 0,4 м/км. Средний расход воды — 2,6 м³/с.

Исток — Кобзевичи. Устье — Свислочь. Отделяет Пуховичский район Минской области и Осиповичский район Могилёвской области. На реке расположена одноимённая деревня Болочанка.

Притоки: Чернявка (правый).

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. Т. 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье. Ч. 1-2. — Л., 1971.

Примечания 

Притоки Свислочи
Реки Червенского района
Реки Пуховичского района
Реки Могилёвской области